VDI-Denkmal ist der Name von

VDI-Denkmal (Alexisbad), Denkmal in Alexisbad in Sachsen-Anhalt
VDI-Denkmal (Düsseldorf), Denkmal in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen